Fadjr peut désigner :
 Salat Fadjr, nom arabe de la prière de l'aube.
 Al-Fadjr ou Al-Fajr, nom arabe de la  sourate du Coran.
 Al-Fajr, journal palestinien.
 Al Fagr, journal égyptien.